Chancellor steht für:

 Chancellor (Rebsorte), eine Rebsorte
 Chancellor Records, eine Plattenfirma
  Cessna 414 Chancellor, ein zweimotoriges Leichtflugzeug
 Chancellor of the Exchequer (engl.), britischer Schatzkanzler
 an Hochschulen in den USA, dem Vereinigten Königreich und den meisten Ländern des Commonwealth of Nations den formellen Vorsteher der Einrichtung, siehe Kanzler (Hochschule)
 Chancellor Lakes, Gruppe von Seen im Viktorialand, Antarktika
 Chancellor Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Chancellor ist der Familienname folgender Personen:
 
 Alexander Chancellor (1940–2017), britischer Journalist und Herausgeber
 Anna Chancellor (* 1965), britische Schauspielerin
 Cecilia Chancellor (* 1966), britisches Model 
 Jessica Chancellor (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und Cosplayerin

 Justin Chancellor (* 1971), britischer Rockbassist
 Kam Chancellor (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Richard Chancellor († 1556), englischer Seefahrer
 Robin Chancellor (eigentlich Robert Duff Chancellor; 1921–2010), britischer Ornithologe und Naturschützer
 Van Chancellor (* 1943), US-amerikanischer Basketballtrainer

Chancellor ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chancellor (Alabama)
 Chancellor (South Dakota), im Turner County
 Chancellor (Texas)
 Chancellor (Virginia)

Chancellor ist die Bezeichnung folgender im NRHP gelistete Objekte:

 Chancellor Hardware, in Parkersburg, West Virginia, ID-Nr. 82001771
 Chancellor House, in Harpersville, Alabama, ID-Nr. 01001168

Siehe auch:

 Der Chancellor